Сарния — одно из названий острова Гернси (Нормандские острова).
 Сарния (Канада) — город в Канаде, провинция Онтарио.